|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Coupe Banque Nationale) van 2015 vond plaats van 14 tot en met 20 september 2015 in de Canadese stad Quebec. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mirjana Lučić-Baroni was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Madison Keys meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een polsblessure.

Het vijfde reekshoofd, Annika Beck uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de onge­plaatste Letse Jeļena Ostapenko in twee sets. Beck wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische An-Sophie Mestach was als achtste geplaatst. Zij verloor reeds haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lucie Hradecká en Mirjana Lučić-Baroni bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, de Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok, bereikte eveneens de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Naomi Broady en Amandine Hesse.

De Belgische An-Sophie Mestach had in het dubbelspeltoernooi meer succes dan bij het enkelspel. Aan de zijde van Barbora Krejčíková (Tsjechië) won zij haar eerste WTA-titel. Dit duo versloeg in de finale het als derde geplaatste koppel María Irigoyen en Paula Kania in de match-tiebreak. Ook voor Krejčíková was het de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2015
Quebec